Einschichthöhe steht für:
 Einschichthöhe (Limnologie), (auch Gleichgewichtstiefe), der Bereich, in dem sich Wasser aus einem Vorfluter in einem See einpendelt
 Einschichthöhe (Meteorologie), die Gleichgewichtshöhe bei Luftmischungen